Willemoes ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Willemoes-Suhm (1853–1920), deutscher Maler
 Helene von Willemoes-Suhm (1861–??), deutsche Dramatikerin
 Peter Willemoes (1783–1808), dänischer Admiral
 Peter Friedrich von Willemoes-Suhm (1816–1891), dänischer Beamter
 Rudolf von Willemoes-Suhm (1847–1875), deutscher Naturwissenschaftler und Biologe